Santiago est un nom propre qui signifie  en espagnol et en portugais.

Santiago el Mayor et Santiago Maior signifie « saint Jacques le Majeur ».

Prénom 
 est un prénom masculin qui correspond à Jacques en français.

Santiago est issu de la contraction latine Sancti Iacobi (littéralement San Jacobo en espagnol, et São Jacó en portugais) qui devient en latin tardive Sancti Iacomi, et qui aurait dû donner en espagnol San Jaime, et en portugais São Jaime. Mais celle-ci évolua en Sant Yago en espagnol, et en Sant Iago en portugais, avant de ne former qu'un seul et même prénom.

En portugais, Santiago se transformera progressivement en São Tiago, à la suite de la transformation de Sant en Santo, qui devient São, quand celui-ci est situé devant un prénom commençant par une consonne. Cette transformation aboutira à la création du prénom Tiago, prénom très répandu au Portugal, et au Brésil.

En espagnol, la transformation  de Sant en Santo, qui devient San quand celui-ci est situé devant un prénom ne commençant pas par To ou Do, fait que le prénom Tiago apparaît aussi en Espagne, mais il fut beaucoup moins porté qu'au Portugal. À la suite d'une erreur phonétique, le prénom Tiago, se transforme en Diago, ce qui donnera les noms de famille Diaz et Dias.

Le prénom Diago finira ensuite par évoluer, pour finalement donner Diego en espagnol, et Diogo en portugais.

Toponyme

Santiago del Estero, la capitale de la province de Santiago del Estero ;

Santiago K, un village du département de Potosí ;

Santiago, une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul ;
 Santiago do Sul, une municipalité de l'État de Santa Catarina ;

Santiago, une île du pays ;
 Santiago Maior, une paroisse civile de la municipalité de Santa Cruz, située sur l'île de Santiago ;

Santiago, la capitale du pays ;
 Santiago, une commune située au centre de l'agglomération ;

Santiago de Cali, plus connue sous le nom de Cali, une municipalité du département de Valle del Cauca ;
 Santiago, une municipalité du département de Norte de Santander ;
 Santiago, une municipalité du département de Putumayo ;
 Santiago de Tolú, une municipalité du département de Sucre ;

Santiago, la capitale du canton de Puriscal, dans la province de San José ;

Santiago de Cuba, une grande ville cubaine ;
 Santiago de Las Vegas, une ville cubaine proche de La Havane ;

Santiago, une des îles Galápagos ;
 Santiago, un canton de la province de Morona-Santiago ;

Santiago de Alcántara, une commune de la province de Cáceres en Estrémadure ;
 Santiago del Campo, une commune de la province de Cáceres en Estrémadure ;
 Santiago de la Puebla, une commune de la province de Salamanque en Castille-et-León ;
 Santiago de la Ribera, une localité de la région de Murcie ;
 Santiago del Teide, une commune de l'île de Tenerife, îles Canaries ;
 Santiago de Compostela, le nom espagnol de Saint-Jacques-de-Compostelle ;

Santiago, census-designated place de l'État de Washington ;

Santiago de la Vega, l'ancien nom de Spanish Town ;
 Santiago, l'ancien nom de la colonie de la Jamaïque sous domination espagnole ;

Santiago de Querétaro, la capitale de l'État de Querétaro de Arteaga ;
 Santiago Papasquiaro, une ville de l'État de Durango ;
 Santiago Tequixquiac, un village de l'État de Mexico ;
 Santiago Teyahualco, une ville de l'État de Mexico ;
 Río Santiago, un fleuve de l'ouest du Mexique ;

Santiago de Veraguas, chef-lieu de la province de Veraguas ;

Santiago de Surco, un des districts de la province de Lima ;
 Santiago de Chuco, la capitale de la province de Santiago de Chuco ;

Santiago, une municipalité de la province d'Agusan du Nord ;
 Santiago, une municipalité de la province d'Ilocos Sur ;
 Santiago, une municipalité de la province d'Isabela ;

Santiago, une freguesia portugaise du district de Santarém ;
 Santiago, une freguesia de Lisbonne ;
 Santiago do Cacém, une municipalité du district de Setúbal ;
 Santiago da Guarda, une freguesia portugaise du district de Leiria ;
 Santiago de Litém, une freguesia portugaise située du district de Leiria ;
 Santiago Maior, une paroisse civile de la municipalité d'Alandroal, située dans le district d'Évora et la région de l'Alentejo ;
 Santiago Maior, une paroisse civile de la municipalité de Beja, située dans le district de Beja et la région de l'Alentejo ;
 Santiago Maior, une paroisse civile de la municipalité de Castelo de Vide, située dans le district de Portalegre et la région de l'Alentejo ;

Santiago de los Caballeros, une ville du pays ;
 Santiago, une province du pays ;
 Santiago Rodríguez, une province de la République dominicaine ;

Santiago Nonualco, une commune du département de La Paz ;

Santiago, une paroisse civile de la municipalité d'Urdaneta dans l'État de Trujillo ;
 Santiago : capitale de la paroisse civile de Santiago de la municipalité d'Urdaneta dans l'État de Trujillo ;
 Santiago Mariño, une municipalité de l'État d'Aragua.

Patronyme 

 Adalberto Santiago (né en 1937), un chanteur de salsa portoricain ;
 Benito Santiago (né en 1965), un receveur étoile au baseball portoricain ;
 Cecilia Santiago (née en 1994), une footballeuse mexicaine ;
 Christian Santiago (né en 1967), un directeur de la photographie, monteur, producteur et réalisateur américain ;
 Christina Santiago (née en 1981), une playmate américaine ;
 Cirio H. Santiago (1936-2008), un cinéaste philippin ;
 Daniel Santiago (né en 1976), un joueur de basket-ball portoricain ;
 Daniela Santiago (née en 1982), mannequin et actrice espagnole ;
 Eddie Santiago (né en 1961), un chanteur portoricain de salsa romantique ;
 Emile Santiago (1899-1995), un costumier pour le cinéma américain ;
  (1941-), un chanteur et compositeur américain né à Porto Rico ;
 Hugo Santiago (1939-2018), réalisateur argentin ;
 Isabelle Santiago (1965-), une femme politique française ;
 Joey Santiago (né en 1965), un musicien américain d'origine philippine ;
 José de Santiago Concha (1667-1741), magistrat et administrateur colonial espagnol, gouverneur du Chili en 1717 ;
 Kellee Santiago, une game designer et productrice de jeu vidéo ;
 Manuel et Victor Santiago (nés en 1968), des catcheurs américains professionnels jumeaux ;
 Maria Carolina Gomes Santiago (née en 1985), une nageuse handisport brésilienne ;
 Miriam Defensor Santiago (1945-2016), une femme politique philippine ;
 Ramón Santiago (né en 1979), un joueur dominicain de baseball ;
 Rémi Santiago (né en 1980), un sauteur à ski français ;
 Robert Santiago, un musicien français de tendance latino ;
 Santiago, un célèbre dessinateur humoristique du Rio Grande do Sul ;
 Saundra Santiago (née en 1957), une actrice américaine ; 
 Tessie Santiago (née en 1975), une actrice américaine ;
 Tilden Santiago (1940-2022), un homme politique brésilien ;
 Tomás Santiago (1992-), joueur de hockey sur gazon argentin.

Titres 

 Santiago, un jeu de société ;
 Santiago, une pièce de théâtre de Anne-Marie Olivier ;
 Santiago, un roman de science-fiction de Mike Resnick ;
 Santiago, un film de Gordon Douglas sorti en 1956 ;
 Santiago, un film documentaire brésilien de João Moreira Salles, sorti en 2007 ;
 Il pleut sur Santiago, un film de Helvio Soto de 1975 ;
 Santiago, une chanson de Bernard Lavilliers ;
 Santiago, le nom de la version 6 du système d'exploitation Red Hat Enterprise Linux.

Autres 
 Ordre de Santiago, un ordre militaro-religieux du Moyen Âge
 Ordre de Sant'Iago de l'Épée, un ordre honorifique portugais créé en 1918
 Santiago, un genre d'abeille

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Patronyme hispanique